Атеней (; ) може да се отнася за:
 Атеней, секретар (312 пр.н.е.) на Антигон I Монофталм
 Атеней, син на Атал I
 Атеней, гръцки ретор (2 и 3 век)
 Атеней (син на Периклеид), спартанец, участва в подписването на мира в Никия (421 пр.н.е.)
 Атеней Механик, перипатетик, военен писател, автор на произведение за обсадни машини (1 век пр.н.е.)
 Атеней от Аталия, лекар в Рим (1 век)